Чернышкино — название населённых пунктов в России:

 Чернышкино — деревня в Арефинском сельском поселении Рыбинского района Ярославской области.
 Чернышкино — деревня в Назаровском сельском поселении Рыбинского района Ярославской области.